Anselm II. ist der Name folgender Personen:

 Anselm II. von Lucca (1035–1086), italienischer Geistlicher, Bischof von Lucca
 Anselm II. Schwab (1713–1778), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Salem